Gaita steht für:

Sackpfeifenarten auf der Iberischen Halbinsel (von Spanisch gaita, vermutlich zurück auf Gotisch gaits, „Ziege“, verwandt mit „Geiß“):
 Galicische Gaita, Sackpfeife aus Galicien in Nordspanien
 Asturische Gaita, Sackpfeife aus Asturien in Nordspanien
 Gaita cabreiresa, Sackpfeife aus der Provinz León in Nordspanien
 Gaita de boto, Sackpfeife aus Aragonien in Nordspanien
 Gaita de saco, Sackpfeife aus dem zentralen Nordspanien
 Gaita sanabresa, Sackpfeife in der Provinz Zamora in Nordwestspanien
 Gaita transmontana, Sackpfeife im Norden Portugals

Sonstige Blasinstrumente:
 Gaita gastoreña, Hornpfeife (Albogue) in der Stadt El Gastor in der Provinz Cádiz, Spanien
 Gaita serrana, Hornpfeife in den Bergen der Sierra de Guadarrama in Zentralspanien
 Gaita navarra, Doppelrohrblattinstrument in Navarra in Spanien
 Gaita charra, Längsflöte mit drei Fingerlöchern in der Region Kastilien-Léon im Westen Spaniens
Kuisi, auch Gaita, eine Schnabelflöte im Norden Kolumbiens

Musikstile:
 Gaita Zuliana, Volksmusikstil in Venezuela

Personen:
 Raimond Gaita (* 1946), in Deutschland geborener australischer Philosoph 

Siehe auch:
 Gaida
 Algaita, Doppelrohrblattinstrument im Niger
 Rhaita, auch Ghaita, ein Doppelrohrblattinstrument im Maghreb